Raccoon – township nella contea di Beaver nello Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Raccoon City – città immaginaria del Midwest statunitense
 Resident Evil: Operation Raccoon City –  videogioco a piattaforme per PlayStation 3
 Rocket Raccoon – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Rocky Raccoon – brano musicale di Paul McCartney e John Lennon
 Sly Raccoon – videogioco a piattaforme per PlayStation 2